Polibos, Polybos (gr. Πόλυβος) – król Sykionu w mitologii greckiej.

Ojcem Polybosa był Hermes, matką zaś Chtonofyle.

 Drzewo genealogiczne Polybosa

Córką Polybosa była, zależnie od wersji mitu, Lysianassa bądź Lysimache. Jako męża znalazł dla niej Talaosa, rządzącego Argos. Kobieta urodziła z tego związku dzieci, wśród których wymienia się Adrastosa i Pronaksa.

 Potomkowie Polybosa

Polybos władał Sykionem. Swego czasu udzielił schronienia swemu wnukowi Adrastosowi.

Polybos nie pozostawił po sobie syna. Kolejnym władcą Sykionu po Polybosie został w takej sytuacji Adrastos, który później rządził również Argos.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Królowie w mitologii greckiej